У́лица Кла́ры Це́ткин — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР и Европы.

Беларусь 
 Улица Клары Цеткин — улица в Минске.

Германия 
 Улица Клары Цеткин — прежнее (до 1991 года) название Доротеенштрассе в Берлине.
 Улица Клары Цеткин — улица в Дрездене.

Грузия 
 Улица Клары Цеткин — прежнее название улицы Цинамдзгвришвили в Тбилиси.

Казахстан 
 Улица Клары Цеткин — улица в Алма-Ате.
 Улица Клары Цеткин — улица в Караганде.
 Улица Клары Цеткин — улица в Риддере.

Молдавия 
 Улица Клары Цеткин — улица в Тирасполе.

Россия 
 Улица Клары Цеткин — улица в Альметьевске.
 Улица Клары Цеткин — улица в Астрахани.
 Улица Клары Цеткин — улица в Батайске.
 Улица Клары Цеткин — улица в Брянске.
 Улица Клары Цеткин — улица в Волгограде.
 Улица Клары-Цеткин — улица в Галиче Костромской области; название именно: «улица Клары-Цеткин» (через дефис).
 Улица Клары Цеткин — улица в Екатеринбурге.
 Улица Клары Цеткин — улица в Иркутске.
 Улица Клары Цеткин — улица в Йошкар-Оле.
 Улица Клары Цеткин — улица в Казани.
 Улица Клары Цеткин — улица в Калининграде.
 Улица Клары Цеткин — улица в Кемерово.
 Улица Клары Цеткин — улица в Кисловодске.
 Улица Клары Цеткин — улица в Липецке.
 Улица Клары Цеткин — улица в Магнитогорске.
 Улица Клары Цеткин — улица в Москве.
 Улица Клары Цеткин — улица в Нальчике.
 Улица Клары Цеткин — улица в Опочке.
 Улица Клары Цеткин — улица в Пензе.
 Улица Клары Цеткин — улица в Перми.
 Улица Клары Цеткин — улица в Подольске.
 Улица Клары Цеткин — улица в Самаре.
 Улица Клары Цеткин — улица в Серове.
 Улица Клары Цеткин — улица в Сибае.
 Улица Клары Цеткин — улица в Ставрополе.
 Улица Клары Цеткин — улица в Стерлитамаке.
 Улица Клары Цеткин — улица в Сыктывкаре.
 Улица Клары Цеткин — улица в Туймазах.
 Улица Клары Цеткин — улица в Туле.
 Улица Клары Цеткин — улица в Туапсе.
 Улица Клары Цеткин — улица в Тюмени.
 Улица Клары Цеткин — улица в Ульяновске.
 Улица Клары Цеткин — улица в Чебоксарах.
 Улица Клары Цеткин — улица в Челябинске.
 Улица Клары Цеткин — улица в Шатуре.
 Улица Клары Цеткин — улица в Якутске.
 Улица Клары Цеткин — прежнее (до 1991 года) название Благовещенской улицы в Вологде.
 Улица Клары Цеткин — прежнее (до 1990-х годов) название Николо-Козинской улицы в Калуге.
 Улица Клары Цеткин — прежнее (до 1993 года) название Длинной улицы в Краснодаре.
 Улица Клары Цеткин — прежнее (до 2015 года) название Поперечной улицы в Старой Руссе.
 Улица Клары Цеткин — прежнее (до 1990-х годов) название улицы Ремезова в Тобольске.

Узбекистан 
 Улица Клары Цеткин — улица в Андижане.
 Улица Клары Цеткин — улица в Ташкенте.

Украина 
 Улица Клары Цеткин — улица в Донецке.
 Улица Клары Цеткин — прежнее название Яблоневой улицы в Запорожье.
 Улица Клары Цеткин — прежнее название улицы Екатерины Белокур в Краматорске.
 Улица Клары Цеткин — прежнее название улицы Оксаны Мешко в Полтаве.
 Улица Клары Цеткин — улица в Симферополе.
 Улица Клары Цеткин — прежнее название улицы Елены Телиги в Сумах.
 Улица Клары Цеткин — улица в Феодосии.
 Улица Клары Цеткин — прежнее название улицы Хирурга Вороного в Херсоне.
 Улица Клары Цеткин — улица в Ялте.